Od 1990 roku herbem gminy Kłecko jest tarcza herbowa z mitrą książęcą i rogiem myśliwskim. Wzór herbu określiła Uchwała Rady Miasta i Gminy Kłecko z dnia 15 grudnia 1990 r. nr VI/61/90 w sprawie ustalenia herbu Gminy. Jest on wzorowany na herbie używanym przez miasto Kłecko od II połowy XIX wieku.

Herbem miejskim był od początku XVI w., a może i wcześniej, orzeł polski, ale bez korony, może na znak, że miasto pochodzi jeszcze z czasów książęcych.

Najdawniejsza pieczęć pochodzi z początku XVI w. Ma ona w tarczy orła książęcego, a w otoku napis: Sigilum Civitatis Klecen, i jest wyciśnięta na dokumencie z 1576. Znajdujemy ją również wyciśniętą w akcie z 1793. W drugiej połowie XIX w. w nieznanych okolicznościach miasto zaczęło używać herbu identycznego z herbem Klecka, obecnie miasta rejonowego na Białorusi. Miasto to od XVI wieku należało do rodu Radziwiłłów, stanowiąc ośrodek Ordynacji Kleckiej i używało herbu nawiązującego herbu rodowego ordynatów (Trąby Odmienne). Kłecko było w czasach przedrozbiorowych własnością króla (królewszczyzną), co wykluczało użycie herbu radziwiłłowskiego w owych czasach.

Trudno wyjaśnić źródło dziewiętnastowiecznej zamiany. Mogła wynikać z podobieństwem nazw obu miast, mogła mieć związek z podobieństwem tradycyjnego herbu Klecka do godła niepodległej Polski, co musiało być niemile widziany przez władze zaboru pruskiego. Oba czynniki mogły zadziałać jednocześnie. Błąd zauważył w latach 30. XX wieku Marian Gumowski, pisząc, że miasto "ma swój własny i daleko starszy herb, którego powinno używać. Tym właśnie herbem m. Kłecka jest biały orzeł bez korony, na czerwonym tle."

Obowiązujący wzór herbu Gminy Kłecko został także potwierdzony przez Radę Miejską 22 kwietnia 2003 r. w Statucie Gminy Kłecko przyjętym Uchwałą nr VI/43/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kłecko (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 85, poz. 1628 z 27 maja 2003 r., obowiązuje od dnia 11 czerwca 2003 r.).

Przypisy

Bibliografia 
 „Pieczęcie i herby miast wielkopolskich”, Marian Gumowski, Poznań 1932, str. 120 – 122